Катри Бриита Илона Кулмуни (; ) — финский политический и государственный деятель. Депутат эдускунты (парламента) от избирательного округа Лапландия с 2015 года, член городского совета Торнио с 2012 года. В прошлом — председатель партии «Центр» в 2019—2020 гг., заместитель премьер-министра и министр финансов в 2019—2020 гг., министр экономического развития в 2019 году.

Биография 
Родилась 4 сентября 1987 года в Торнио. В 2006 году окончила . В 2010 году окончила Лапландский университет, получила степень бакалавра общественных наук. В 2018 году получила степень магистра общественных наук.

Работала кассиром в фастфуд-ресторане.

В сентябре 2019 года на внеочередном партийном съезде в Коувола на выборах председателя партии «Финляндский центр» за Катри Кулмуни было отдано 1092 голоса, а за Антти Кайкконена — 829 голосов.

Четыре раза участвовала в выборах в городской совет Торнио. По результатам местных выборов 2008 года получила 39 голосов и не была избрана, в 2012 году — 648 голосов и избрана. Переизбиралась в 2017 году (784 голосов) и в 2021 году (801 голос).

По результатам парламентских выборов 19 апреля 2015 года стала депутатом эдускунты 37-го созыва от избирательного округа Лапландия, набрала 9702 голоса. Была членом Административного комитета с 5 мая по 8 июня 2015 года, членом Большого комитета с 9 июня 2015 года по 5 июня 2019 года, членом Правовой комиссии с 9 июня 2015 года по 4 октября 2016 года, членом Комитета по бюджету и делегации в Северном совете с 9 июня 2015 года по 16 апреля 2019 года. Была членом с 10 июня и председателем с 16 июня 2015 года по 16 апреля 2019 года делегации на Конференции парламентариев Арктического региона. Член Форума по международным делам с 16 июня 2015 года по 16 апреля 2019 года. На парламентских выборах 14 апреля 2019 года переизбрана депутатом эдускунты на второй срок, набрала 8423 голоса. С 11 июня по 11 сентября 2020 года — член парламентского Большого комитета, с 15 сентября 2020 года по 17 декабря 2021 года — член Комитета по иностранным делам и член Комитета финансов. С 15 сентября 2020 года — парламентский аудитор Банка Финляндии, с 18 сентября — член парламентского Комитета занятости и экономического развития.

С декабря 2010 по июнь 2011 года работала пресс-секретарём министра внешней торговли и развития Пааво Вяюрюнена. С 2015 года председатель . 6 июня 2019 года отказалась от должности в связи с переходом на должность министра экономического развития в кабинете Ринне.

6 июня 2019 года получила портфель министра экономического развития в кабинете Ринне. В сентябре 2019 года назначена заместителем премьер-министра. 10 декабря 2019 года получила портфель министра финансов в кабинете Санны Марин.

После публикации журнала  2 июня 2020 года Кулмуни оказалась в центре скандала вокруг тренингов ораторского мастерства, закупленных за 50 тысяч евро на деньги государства у консалтинговой компании. Как выяснилось, эти расходы были сделаны с нарушениями внутренних инструкций финляндского госсовета, согласно которым на все закупки суммой более 20 тысяч евро необходимо проводить тендер. Позднее Кулмуни решила вернуть средства государству. 5 июня она сообщила о своём решении уйти с поста министра финансов. 9 июня на этом посту её сменил бывший премьер-министр страны Матти Ванханен. 5 сентября 2020 года в Оулу на партийном съезде Кулмуни была кандидатом в председатели партии, однако уже в первом туре проиграла выборы: она получила 773 голоса, а за действующего министра науки и культуры Аннику Саарикко, ставшую новым председателем партии, проголосовало 1157 депутатов.

На  она баллотировалась в регионе Лапландия и наибольшее количество голосов — 1964.

Личная жизнь 
Живёт в гражданском браке с Юрки Пейса (Jyrki Peisa), членом совета директоров Ассоциации лесной промышленности Финляндии (Metsäteollisuus ry). 28 января 2022 года родила дочь.

Примечания

Ссылки 
 

Политики XXI века
Министры финансов Финляндии
Женщины-политики Финляндии
Депутаты эдускунты
Муниципальные депутаты Финляндии